Bálint József (1900–1955) erdélyi magyar néprajzkutató
 Bálint József (1901–1988) erdélyi pap, politikus, országgyűlési képviselő
 Bálint József (1916–2009) jezsuita szerzetes, teológus
 Bálint József (1930) közgazdász, statisztikus, a KSH elnöke (1973–1979)
 Bálint József (1945–2023) vajdasági magyar újságíró
 Bálint József (1951) biológia-kémia szakos középiskolai tanár